Fanconi puede hacer referencia a:

Enfermedades 
Anemia de Fanconi, enfermedad rara de tipo hereditario. 
Síndrome de Fanconi, enfermedad del riñón.

Personas 
Guido Fanconi, pediatra suizo.